A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az kerékpáros versenyszámokat Lignano Sabbiadoróban rendezték. A férfi egyéni kerékpáros mezőnyversenyre július 7.-én került sor. A versenyt egy 6,6 kilométer hosszú körpályán rendezték, összesen 9 kört kellett megtenni.

Eredmények

Források 
 

Kerékpározás a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon